Иосиф Михайлович Шиллинг (; 14 марта 1952, Вороблевичи — 20 февраля 2014, Киев) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Иосиф Шиллинг родился 14 февраля 1952 года. Родом из села Вороблевичи Дрогобычского района Львовской области. Являлся членом Украинского Хельсинкского союза, а затем членом Украинской республиканской партии. По профессии был строителем. Последние годы ездил на заработки в Италию. Был членом еврейской общины Дрогобыча.

Застрелен снайпером во время событий Евромайдана у Октябрьского дворца. Похоронен на сельском кладбище.

1 июня 2014 года в помещении вороблевицкой школы, в которой учился Иосиф Шиллинг, открыта мемориальная доска Герою Небесной сотни.

Награды 
 Звание Герой Украины с удостаиванием ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014 года, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
  Член УРП Иосиф Шиллинг погиб от рук снайпера возле Октябрьского дворца
  Небесная Сотня Майдана

Похороненные в Дрогобычском районе